De Meiboom (loge), Een met vrijmetselaarsornament bewerkte koepel
 De Meiboom (molen), Verdwenen molen in Utrecht 
 Meiboom, Bomen geplant in mei